Корлетешть () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Берчень.
 Корлетешть () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Чезієнь.